Tetuán puede referirse a:

 La ciudad marroquí de Tetuán; 
 Tetuán, distrito de la ciudad de Madrid; 
 Tetuán, estación del metro de Madrid;
 Tetuán, estación del metro de Barcelona; 
 El barrio de Tetuán de Utuado, Puerto Rico;
 El Ducado de Tetuán, título nobiliario español; 
 La fragata blindada Tetuán, un antiguo buque de guerra de la Armada Española; 
 La Batalla de Tetuán durante la Primera Guerra de Marruecos; 
 La plaza de Tetuán, en Barcelona; o
 El cine Tetuán, una antigua sala de proyecciones de Madrid.